Chuck Feeney – uomo d'affari e filantropo irlandese
 Dan Feeney – giocatore di football americano statunitense
 Liam Feeney – calciatore inglese
 Tom Feeney – politico e avvocato statunitense
 Warren Feeney – allenatore di calcio ed ex calciatore nordirlandese